A24, Autostrada dei Parchi, är en motorväg i Italien som går mellan Rom och Teramo. Motorvägen sammanbinder Rom med adriatiska havet och går igenom regionerna Lazio och Abruzzo. A24 utgår från Grande Raccordo Anulare och går i nordöstlig riktning förbi L'Aquila genom Gran Sassos tunnel innan den når Teramo. Den sista biten fram till adriatiska havet återstår att byggas.

(#): Avfart endast mot Teramo och påfart endast mot Rom.

Se även 
 Motorväg
 Lista över motorvägar i Italien

Externa länkar 

Motorvägar i Italien